Det Gamle Slot kan henvise til flere artikler:

 Det Gamle Slot (Athen) () – et tidligere kongeslot i Athen i Grækenland
 Det Gamle Slot (Beograd) () – et tidligere kongeslot i Beograd i Serbien
 Eski Saray () – et tidligere slot i Istanbul i Tyrkiet
 Det Gamle Slot (Stuttgart) () – et tidligere kongeslot i Stuttgart i Tyskland

Se også 
 Det Nye Slot